

Nom de famille 

 Luke Kunin (1997-), joueur de Hockey américain ;
 Madeleine May Kunin (1933-), femme politique américano-suisse ;
 Vitaly Kunin (1983-), joueur d'échecs allemand.

Toponyme 

 Kunín, commune de République tchèque
 Kunin-Zamek, village polonais
 Kunin, village polonais de la Goworowo